Туђин може да се односи на:

 Туђин, странац, онај који је туђ

 Туђин, насеље у општини Осечина, Република Србија

 Туђин, америчко-британски филм из 1979. године